El Diablo o nome, em espanhol, dado ao Diabo.
Diablo - primeiro de uma trilogia de jogos de computador
Lamborghini Diablo - carro italiano
Diablo (banda) - heavy metal finlandês
Diablo (Marvel Comics)

Localidades

Diablo (Califórnia)
 Monte Diablo(montanha californiense)

Desambiguação